Le sigle WBS peut faire référence à :

Économie 
Organigramme des tâches du projet (en anglais work breakdown structure).

Sport 
Penguins de Wilkes-Barre/Scranton, une franchise professionnelle de hockey sur glace de la Ligue américaine de hockey.